Herning Kommune er en nuværende kommune i Region Midtjylland, men titlen henviser til flere forskellige administrative enheder igennem tiden:
 Rind-Herning Kommune (1842-1881)
 Herning Kommune (1882-1913)
 Herning Kommune (1913-1970)
 Herning Kommune (1970-2006)